El término East Hampton puede referirse:

a East Hampton, un pueblo en Connecticut; 
a East Hampton, una villa en Nueva York;
a East Hampton, un pueblo en Nueva York;
a East Hampton North, una zona en Nueva York.